Badoush (en anglais : Badush, en arabe : بادوش), est une ville située en Irak à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Mossoul. Elle est située sur la rive droite du Tigre dans la province de Ninive.

À moins de  au nord de Badush en amont du fleuve, se trouve le barrage de Badoush, ouvrage inachevé.

Histoire 
Le , après la prise de la ville par l'organisation État islamique durant la Seconde guerre civile irakienne, le groupe djihadiste massacra les 670 prisonniers chiites alors incarcérés dans la prison située à la périphérie sud de la ville. Le , la 9 division blindée de l'armée irakienne et un groupe paramilitaire reprenne le contrôle de site.

Le , la 9 division blindée reprend le contrôle totale de ville et de sa région.

Notes et références 

Ville en Irak